Реакция Тищенко (также реакция Кляйзена — Тищенко) — реакция диспропорционирования альдегидов в неводной среде под действием алкоголятов.

Реакция заключается в окислении одной молекулы другой (аналогично реакции Канниццаро) и сочетании продуктов взаимодействия в сложные эфиры:
 

Эта реакция была открыта в 1906 году русским химиком Вячеславом Тищенко и дополнена Людвигом Кляйзеном.

Механизм 
Взаимодействие происходит в безводной среде в присутствии алкоголятов алюминия или титана, которые играют роль гомогенного катализатора. Реже применяются алкоголяты щелочных и щелочноземельных металлов (натрия или магния).

Механизм реакции подобен реакции Канниццаро и протекает через стадию 1,3-гидридного сдвига:
 

Реакция может также протекать по перекрестным механизмом — при взаимодействии различных альдегидов.

В реакции Тищенко могут также иметь место побочные продукты — результат введения в эфира алкоксильной группы от катализатора:
 

Для минимизации протекания нежелательных реакций взаимодействие проводят при низких температурах и при малых количествах алкоголята.

Дополнительно ход реакции может катализироваться комплексами родия, органоактинидами, амидами щелочноземельных металлов, а для ароматических альдегидов также и карбонилом Na2[Fe(CO)4].

Примечания

Литература 

 
 
 Tsunetake Seki, Hiroto Tachikawa, Takashi Yamada, Hideshi Hattori: Synthesis of phthalide-skeleton using selective intramolecular Tishchenko reaction over solid base catalysts. In: Journal of Catalysis. 217, Nr. 1, 2003, S. 117—126, 
 Глоссарий терминов по химии // И. Опейда, А. Швайка. Ин-т физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко НАН Украины, Донецкий национальный университет. — Донецк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0.

Т
Альдегиды
1906 год в науке
Изобретения Российской империи